Ez a szócikk a Jim szerint a világ című sorozat epizódjait listázza.

Jim és Cheryl boldog házasságban élnek és igyekeznek a lehető legnormálisabbnak látszani. Ez azonban meglehetősen nehéz feladatnak bizonyul, hiszen Jim komolyságban és felelősségtudatban egy szinten van kisiskolás lányaival, Cheryl pedig bébiszitterkedő húga, Dana áldásos hangulatváltozásait és férjére tett szúrós megjegyzéseit kénytelen nap, mint nap elviselni. Hétköznapinak aligha nevezhető életüket két kislányuk hajmeresztő kalandjai teszik még izgalmasabbá.

Évadáttekintés

Epizód

Első évad (2001-2002)

Második évad (2002-2003)

Harmadik évad (2003-2004)

Negyedik évad (2004-2005)

Ötödik évad (2005-2006)

Hatodik évad (2007)

Hetedik évad (2008)

Nyolcadik évad (2008-2009)

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái